David McKeon (scheidsrechter), een Ierse voetbalscheidsrechter
David McKeon (zwemmer), een Australische zwemmer